Обсада на Париж може да се отнася за:

 Обсада на Париж (885-886) – неуспешна викингска обсада
 Обсада на Париж (1870-1871) - успешна германска обсада по време на Френско-пруската война